Trainin bezeichnet:

 Aron Naumowitsch Trainin (1883–1957), sowjetischer Jurist und Völkerrechtler
 Ilja Pawlowitsch Trainin (1887–1949), sowjetischer Jurist und Völkerrechtler